Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles puede referirse a los siguientes templos religiosos:
 Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles (Baena), en la provincia de Córdoba, España.
 Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles (Getafe), en la Comunidad de Madrid, España.
 Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles (La Jana), en la provincia de Valencia, España.
 Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles (San Mateo), en la provincia de Castellón, España.